Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej 2004 - odbywały się w dniach 13 - 24 lipca 2004 roku w Szwajcarii.

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa 

Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 

Grupa B

Półfinały

Finał 

Triumfatorem Mistrzostw Europy U-19 2004 została reprezentacja Hiszpanii.

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

2004
2004 w piłce nożnej
2004 w Szwajcarii